WB-10 — польський експериментальний плавучий танк, створений в єдиному екземплярі,так і не запущений у серійне виробництво.

Історія створення 
У міжвоєнний період польські танкобудівні фірми займалися не лише копіюванням зарубіжних зразків техніки, на зразок танкетки Carden-Lloyd Mk.VI, піхотного танка Vickers 6 tonn та швидкісного Chritstie M1930. Створювалися в Польщі танки власної, причому досить оригінальної конструкції. Однією із таких розробок був легкий танк, названий WB-10.

Проектування цієї цікавої машини почалося 1926 р. під керівництвом професора Л.Ебермана. У танк закладалося відразу кілька нововведень - WB-10 був плаваючим і мав колісно-гусеничний хід . Як бачимо, проект Ебермана з'явився практично одночасно з чехословацьким КН-50 та французьким St.-Chamond M1921 . Відповідно до проекту бронелісти корпусу та вежі мали раціональні кути нахилу . Про товщину броні відомості не збереглися, але можна припустити, що лобові листи були не більше 15 мм, а бортові – близько 8-10 мм. Екіпаж танка складався з 4 осіб: командира, стрілка-радиста, механіка-водія та заражаючого.

Озброєння включало 37-мм або 47-мм гармату та двох 7,7-мм кулеметів.Першв системи гусенично-колісного рушію прцювали так: під час руху на гусеницях колеса піднімалися над землею. Коли був потрібний більш швидкісний хід колеса опускали, піднімаючи гусеничну ходову частину. Усі ці операції не вимагали від екіпажу залишати свою машину.

Побудова дослідного зразка WB-10 відбулася того ж 1926 р., але інформації про його випробування практично не збереглося. За деякими даними, механізм переходу з коліс на гусениці виявився вкрай "сирим", а повна маса танка склала близько 13 тонн. Для порівняння, масивніший КН-50 важив близько 6,5 тонн, аналогічний шведський танк Landsverk L-30 (1930 р.) – 11,5 тонн. Також залишається невідомим, чи проводились випробування WB-10 на воді. У будь-якому разі, перший польський амфібійний танк із колісно-гусеничним ходом був визнаний військовою комісією невдалим і залишився в єдиному екземплярі.

Джерела 
https://tanks--encyclopedia-com.cdn.ampproject.org/v/s/tanks-encyclopedia.com/ww2/polish/wb-10?amp=&amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&aoh=16788919530117&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Ftanks-encyclopedia.com%2Fww2%2Fpolish%2Fwb-10%2F

Танки Польщі
Легкі танки
Плавучі танки
Дослідні танки і прототипи